Sauvatèrra de Roergue (en francès Sauveterre-de-Rouergue) és un municipi del departament francès de l'Avairon, a la regió d'Occitània.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de l'Avairon
Els pobles més bonics de França